Giochi della XXXI Olimpiade  – competizione sportiva svoltasi a Rio de Janeiro dal 5 al 21 agosto 2016
 XV Giochi paralimpici estivi  – competizione sportiva svoltasi a Rio de Janeiro dal 7 al 18 settembre 2016